Potočnica je lahko:

krajši izraz za potočno postrv

vodotok v Sloveniji:
Potočnica, pritok potoka Mavelščica (pritok Save)
Potočnica, potok ki teče skozi Krško, levi pritok Save
Potočnica, pritok potoka Medija v Zasavju

naselje:
Potočnica, manjše naselje in istoimenski zaliv na otoku Pagu, Hrvaška